Нісімура — японське прізвище.

Відомі носії 
 Нісімура Седзі — віце-адмірал Імператорського флоту Японії в роки Другої світової війни.
 Нісімура Такума — генерал-лейтенант Імператорської армії Японії в роки Другої світової війни.
 Нісімура Юїті — японський футбольний арбітр.
 Нішімура Рікі — японський танцюрист, співак та репер компанії Belift Lab. Учасник групи ENHYPEN]

Японські прізвища